СГВ как аббревиатура может иметь следующие значения.

 Среднее время по Гринвичу
 Северная группа войск